Universidad del Norte ist der Name folgender Universitäten:
 
 Universidad del Norte (Kolumbien) in Barranquilla
 Universidad del Norte (Mexiko) in Monterrey 
 Universidad del Norte (Paraguay) in Asunción 
 
 
Siehe auch:
 Universität des Nordens Heiliger Thomas von Aquin (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) in San Miguel de Tucumán, Argentinien
 Katholische Universität Nordchile (Universidad Católica de Norte) in Antofagasta, Chile
 Universität Limpopo (früher University of the North) in Südafrika